huta, ősi kemencetípus

Földrajz
Lengyelország
 Nowa Huta, Krakkó egyik munkás kerülete

Magyarország
 Erzsébet-huta, bányatelep Zagyvapálfalván, Nógrád megye
 Háromhuta, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Huta vagy Hutaszentlélek, Pilisszentlélek köznyelvi neve, Esztergom része
 Kishuta (szlovákul Malá Huta), Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Nová Huta, Bükkszentkereszt (régi nevén Újhuta) szlovák elnevezése
 Parádóhuta, Parád része, Heves megye
 Répáshuta (szlovákul Répášska Huta), Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Stará Huta, Bükkszentlászló (régi nevén Óhuta) szlovák elnevezése
 Szokolya-huta, Szokolya-Királyrét egykori neve, Pest megye
 Vágáshuta község, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mátra
 Fiskalitáshuta vagy Fiškalitáš Huta (Mátraszentlászló)
 Felsőhuta vagy Horná Huta (Mátraszentistván)
 Ötházhuta (Mátraszentimre, régi szlovák neve Alkár)
 Parádsasvár (régi nevén Újhuta)
 Szuhahuta vagy Suhahuta (Mátraalmás)

 Hutahelyi-patak a Mátrában

Románia
 Almaszeghuta (románul: Huta Voivozi), Bihar megye
 Huta, Bihar megye
 Huta, Kolozs megye
 Huta, Csákyújfalu román elnevezése, Szilágy megye
 Huta puszta, Mózesfalu része, Szatmár megye
 Márkaszékihuta (románul Marca-Huta), Szilágy megye
 Sólyomkővár (románul Şinteu, szlovákul Nová Huta), Bihar megye
 Lajosvölgy (románul Huta-Certeze), Szatmár megye
 Huta-hágó, átjáró az Avas-hegységben, Szatmár és Máramaros megye között

Szlovákia
 Divényhuta (1899-ig Ó-Huta, szlovákul Stará Huta), Besztercebányai kerület, Gyetvai járás
 Esztebnekhuta (1899-ig Sztebnikhuta, szlovákul Stebnícka Huta, németül Glashütte), Eperjesi kerület, Bártfai járás
 Ferenc-huta, egykori üzem Podbjelben (szlovákul Podbiel), Zsolnai kerület, Turdossini járás
 Huta, Pozsonyalmás (szlovákul Jablonové, németül Apfelsbach) településrésze, Pozsonyi kerület, Malackai járás
 Huta (szlovákul Huta), Vaségető településrésze, Besztercebányai kerület, Zólyomi járás
 Hutás (szlovákul Hutka, németül Glashütte), Eperjesi kerület, Bártfai járás
 Livóhuta (szlovákul Livovská Huta), Eperjesi kerület, Bártfai járás
 Murányhuta (szlovákul Muránska Huta), Besztercebányai kerület, Nagyrőcei járás
 Óhuta, Újbánya (szlovákul Nová Baňa, németül Königsberg, latinul Regiomontanum) városrésze, Besztercebányai kerület, Zsarnócai járás
 Palzmannova huta (németül Palzmannhütte), Sztracenához (szlovákul Stratená) közel, Kassai kerület, Rozsnyói járás
 Pónikkohó (1886-ig Pojnik-Huta, szlovákul Ponická Huta), Pónik településrésze, Besztercebányai kerület, Besztercebányai járás
 Szalánchuta (szlovákul Slanská Huta), Kassai kerület, Kassa-vidéki járás
 Szomolnokhuta (szlovákul Smolnícka Huta, németül Schmölnitze Hütte), Kassai kerület, Gölnicbányai járás
 Štefánska Huta, Kluknó (szlovákul Kluknava, németül Klukenau) településrésze, Kassai kerület, Gölnicbányai járás
 Végleshutakálnok (szlovákul Vígľašská Huta-Kalinka), Végleshuta és Végleskálnok egyesítése, Besztercebányai kerület, Gyetvai járás

Másutt
 Hutapanjang, vulkán Szumátrán